Plaats in Indonesië
 Tanah Tinggi (Tangerang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Tanah Tinggi (Johar Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Centraal-Jakarta in de provincie Jakarta, Indonesië
 Tanah Tinggi (Air Putih), een plaats in het bestuurlijke gebied Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra
 Tanah Tinggi (Binjai Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Binjai in de provincie Noord-Sumatra
 Tanah Tinggi (Tapung Hilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau